Jurczyce ist der Name von drei Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Jurczyce (Skawina)

 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Jurczyce (Kąty Wrocławskie)
 Jurczyce (Świerzawa)